Le patronyme Schyn, Schyns, Schynts, Schijns, Schijnts, Scheyns ou Schins  est un diminutif du prénom ancien Schîn-hard, qui proviendrait de Bonifacius ou de Fulgentius; Fulgens est une latinisation tardive de la nouvelle compréhension de schijn comme brillant, luisant.

Des variantes sont Schein, Scheins, Schinz, Schintz, Schins ou Schings.

Guillaume Schyns (1923-2001), homme politique belge,
Marie-Martine Schyns (1977-), femme politique belge.